

Голинка — село, Берестейська область, Барановицький район, Вольновська сільська рада.
 Голинка — село, Берестейська область, Барановицький район, Почаповська сільська рада.
 Голинка — село, Вітебська область, Толочинський район, Озерецька сільська рада.
 Голинка — село, Гродненська область, Берестовицький район, Берестовицька сільська рада.
 Голинка — село, Гродненська область, Вовковиський район, Гнезновська сільська рада.
 Голинка — село, Гродненська область, Гродненський район, Сопоцкинська сільська рада.
 Голинка — село, Гродненська область, Мостовський район, Мікелевщинська сільська рада.
 Голинка — село, Гродненська область, Щучинський район, Орлевська сільська рада.
 Голинка — село, Гродненська область, Щучинський район, Рожанковська сільська рада.
 Голинка — село, Мінська область, Березинський район, Капланецька сільська рада.
 Голинка — село, Мінська область, Клецький район, Голинковська сільська рада.
 Голинка — село, Могильовська область, Осиповицький район, Свислоцька сільська рада.